Сергей Унковский:
 Унковский, Сергей Владимирович (1855—?) — председатель Санкт-Петербургской городской думы в 1908—1911 гг.
 Унковский, Сергей Семёнович (1829—1904) — генерал от артиллерии.